Jakob Stam vagy Jaap Stam (Kampen, 1972. július 17. –) holland labdarúgó. Elnyerte a legjobb védő címet 1999-ben és 2000-ben (a BL keretén belül).

Klub karrier

Korai Karrier
Stam a helybeli amatőr futball klubban, a DOS Kampen kezdte pályafutását. Profiként 1992. augusztus 15-én az FC Zwolle színeiben mutatkozott be a SC Heracles ellen az Eerste Divisie-ben, ami 1-1-es döntetlennel zárult. A Zwolle-ban kezdőemberré vált és leigazolta az első osztályú Cambuur Leeuwarden, de a csapat kiesett és visszakerült a másodosztályba.
Két Cambuurnál töltött szezon után átigazolt a Willem II-be. Az ütést egy 1–0-s Ajax feletti hazai győzelem Stam-nak PSV Eindhovenbe való igazolást jelentett, amivel még abban az évben megnyerte a Holland Szuperkupát.

PSV 
Stam kulcsjátékos volt 1996–97-es szezonban, a csapat megnyerte a bajnokságot és a Johan Cruijff-schaalt (a holland Szuperkupa); Stam nyerte az év holland játékosa címet.
1998-ban Stam vált a legdrágább holland labdarúgójátékossá a történelemben és a legdrágább védővé , amikor a Manchester United 10,6 millió angol fontot fizetett érte.

Manchester United 
Stam három szezont töltött a Manchester Unitednél, ezalatt az idő alatt a United három Premier League-t, egy FA kupát, egy klubvilágbajnoki és egy UEFA Bajnokok Ligája címet nyert. A klubban szerzett egyetlen gólját egy 6-2-re megnyert Leicester City elleni mérkőzésen szerezte.

A válogatottban 
1996. április 24-én kezdte a 67 szereplést számláló válogatottságát, egy Németország elleni 1-0-s vereségen.

Karrier Statisztikái

Klub

Válogatottban

Jegyzetek

Külső hivatkozások 
 
 
 

Holland labdarúgók
Holland labdarúgóedzők
Labdarúgóhátvédek
1972-ben született személyek
A Zwolle labdarúgói
A Willem II labdarúgói
A PSV Eindhoven labdarúgói
A Manchester United labdarúgói
A Milan labdarúgói
Az SS Lazio labdarúgói
Az Ajax labdarúgói
Az Eredivisie labdarúgói
A Serie A labdarúgói
A Premier League labdarúgói
Az 1996-os Európa-bajnokság labdarúgói
Az 1998-as világbajnokság labdarúgói
A 2000-es Európa-bajnokság labdarúgói
A 2004-es Európa-bajnokság labdarúgói
FA-kupa győztes labdarúgók
Holland bajnok labdarúgók
Angol bajnok labdarúgók
Bajnokok Ligája-győztes labdarúgók
Élő személyek
A Manchester United edzői